BLOS (Bergeijk), een lokale omroep in Bergeijk;
BLOS (Boxmeer), een lokale omroep in Boxmeer.